La phillipsite-Ca è un minerale.

Etimologia  
Il nome è in onore del mineralogista e geologo inglese William Phillips (1775-1828).

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Zeoliti